Сью́зан Э́бигейл Сара́ндон (; урождённая То́малин (), 4 октября 1946 года) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, активистка. Обладательница премий «Оскар», BAFTA и Гильдии киноактёров США, а также номинантка на шесть премий «Эмми» и девять премий «Золотой глобус».

Ранние годы 
Родилась в Нью-Йорке 4 октября 1946 года и была старшей из девяти детей Филиппа Лесли Томалина (1917—1999) и его жены Леноры Марии (урождённой Крисчоне, 1923—2020). Отец работал продюсером на телевидении, некоторое время пел в ночном клубе. Предки Сарандон по линии отца были англичане, валлийцы и ирландцы, а по линии матери — итальянцы (из Сицилии и Тосканы). У Сьюзан было четыре брата (Филипп-младший, Терри (ум. 2016), Тим и О’Брайан) и четыре сестры (Мередит, Бонни, Аманда и Мисси). Будущая актриса выросла в Эдисоне (штат Нью-Джерси), училась в католической школе и воспитывалась в соответствующих традициях. После окончания школы поступила в Католический университет Америки (1964), который окончила в 1968 году со степенью бакалавра в области драмы.

Карьера 
Самым успешным из её ранних фильмов было «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975). В конце 1970-х годов Сарандон начинает сотрудничать с французским режиссёром Луи Малем, в 1982 году номинируется на премию «Оскар» за роль в его картине «Атлантик-Сити» (1980).

Несмотря на участие Сарандон в нашумевшем фильме «Голод» (1983) с Дэвидом Боуи и Катрин Денёв, актриса оставалась относительно малоизвестной среди широкой публики. Положение изменилось, когда она получила роли в таких коммерчески успешных проектах, как «Иствикские ведьмы» (1987) и «Дархэмский бык» (1988).

В первой половине 1990-х годов Сарандон практически ежегодно номинировалась на «Оскар» за лучшую женскую роль (за фильмы «Тельма и Луиза», «Масло Лоренцо», «Клиент»), а получила эту премию лишь за роль в фильме Роббинса «Мертвец идёт» (1995).

Среди последующих фильмов с участием Сарандон: «Мачеха», «Ноэль», «Давайте потанцуем», «Любовь и сигареты», «Зачарованная», «Уолл-стрит: Деньги не спят», «Облачный атлас». За эпизодическую роль в сериале «Друзья» Сарандон была номинирована на премию Эмми.

В 2018 году состоялась мировая премьера фильма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», в котором Сарандон сыграла мать персонажа Кита Харингтона. В 2019 году на экраны вышла драма «Чёрный дрозд», в котором актриса сыграла умирающую женщину, приглашающую свою семью провести с ней её последний уикенд. В 2021 году выйдет экшн-боевик «Красотка на взводе» при участии Сарандон.

Политические взгляды и общественная активность 
Сарандон является убеждённой пацифисткой и регулярно участвует в протестах против войны в Ираке. Она также активно выступает за сохранение окружающей среды и права сексуальных меньшинств.

Личная жизнь 
Во время учёбы в колледже Сьюзан Томалин встретила Криса Сарандона. Они поженились 16 сентября 1967 года. Разведясь с ним в 1979 году, она сохранила фамилию Сарандон.

Позже Сарандон связывали романтические отношения с режиссёром Луи Малем и музыкантом Дэвидом Боуи. В середине 1980-х годов она встречалась с итальянским кинорежиссёром Франко Амурри, от которого у неё есть дочь Эва (род. 15 марта 1985), также являющаяся актрисой.

В 1987 году, на съёмках фильма «Дархэмский бык» Сарандон встретила актёра Тима Роббинса, с которым начала встречаться. У них есть двое сыновей, Джек Генри (род. 1989) и Майлз (род. 1992). Роббинс, как и Сарандон, получил католическое воспитание и, так же как и она, придерживается либеральных политических взглядов. Сарандон и Роббинс расстались в 2009 году.

В 2010 году Сарандон начала встречаться с Джонатом Бриклином, сыном предпринимателя Малкольма Бриклина, и совместно с ним открыла сеть залов для пинг-понга «SPiN». В 2015 году они разошлись.

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
 1995 — Премия BAFTA — лучшая женская роль, за фильм «Клиент»
 1996 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Мертвец идёт»
 1996 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая женская роль, за фильм «Мертвец идёт»

Номинации 
 1982 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Атлантик-Сити»
 1989 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Дархэмский бык»
 1991 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в драме, за фильм «Белый дворец»
 1992 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Тельма и Луиза»
 1992 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в драме, за фильм «Тельма и Луиза»
 1992 — Премия BAFTA — лучшая женская роль, за фильм «Тельма и Луиза»
 1993 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Масло Лоренцо»
 1993 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в драме, за фильм «Масло Лоренцо»
 1995 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Клиент»
 1995 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая женская роль, за фильм «Клиент»
 1996 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в драме, за фильм «Мертвец идёт»
 1999 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в драме, за фильм «Мачеха»
 2001 — Премия «Эмми» — лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале, за телесериал «Друзья»
 2002 — Премия «Эмми» — лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале, за телесериал «Малкольм в центре внимания»
 2003 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль второго плана, за фильм «Игби идёт ко дну»
 2009 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме, за телефильм «Бернард и Дорис»
 2009 — Премия «Эмми» — лучшая женская роль в мини-сериале или фильме, за телефильм «Бернард и Дорис»
 2009 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале, за телефильм «Бернард и Дорис»
 2010 — Премия «Эмми» — лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или фильме, за телефильм «Вы не знаете Джека»
 2011 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале, за телефильм «Вы не знаете Джека»
 2016 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале, за мини-сериал «Тайная жизнь Мэрилин Монро»

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Джини»
Голливудская «Аллея славы»
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Послы доброй воли ФАО
Активисты ЛГБТ-движения в США
Деятели феминизма США
Антивоенные активисты США
Активисты против войны в Ираке
Члены Демократической партии США
Киноактрисы США
Лауреаты премии Мэри Пикфорд